Chaetostoma puede designar a:

 Chaetosoma, un género de peces siluriformes de la familia de los loricáridos.
 Chaetosoma, un género de plantas de la familia Melastomataceae.